Itylos är ett släkte av fjärilar. Itylos ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
Itylos